Erős János
 Erős János (1824–1899) honvéd főhadnagy
 Erős János (1870–1930 után) született Thain János, tanító, iskolaigazgató, kántor, anyakönyvvezető.
 Erős János (1912–1990) borász, szőlőnemesítő
Erőss János
 Erőss János (1777–1808) [református lelkész, rajzoló, rézmetsző
 Erőss János (1889–1962) ügyvéd, politikus, közellátásügyi miniszter (1946–1947)